Adriano Zanier – allenatore
 Leonardo Zanier – sindacalista e poeta
 Manuela Zanier – cantante
 Sara Zanier – attrice e modella